Тезакуал има више значења:

 Тезакуал (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тезакуал (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тезакуал (Сан Пабло дел Монте), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Тезакуал (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику